Плейно () может означать:
 Плейно (Техас) — город в США, штат Техас.
 Плейно (Калифорния)
 Плейно (Айова)
 Плейно (Индиана)
 Плейно (Огайо)
 Плейно (Иллинойс)